

Іменево — присілок, Батиревський район, Чувашія
 Іменево — село, Красноармійський район, Чувашія